Аккерман:

Населённые пункты 
 Название города Белгород-Днестровский на Украине до 1944 года.

Фамилия 
Аккерман — преимущественно немецкая, староанглийская, еврейская, голландская и шведская фамилия, означающая «пахарь» и происходящая от того же корня, что и слово «акр». Также встречаются варианты , Акерманн, Аккерманн (Ackerman, Ackermann, Akerman, Akkerman, Åkerman) и .

Известные носители 

 Аккерман, Август Иванович (1837—1903) — российский архитектор немецкого происхождения.
 Аккерман, Антон (1905—1973) — немецкий политик.
 Аккерман, Вильгельм (1896—1962) — немецкий математик и логик, педагог.
 Аккерман, Владимир Иосифович (1890—1972) — советский врач-психиатр, профессор.
 Аккерман, Галя (род. 1948) — французская писательница, историк, журналистка.
 Аккерман, Карл Густав (1820—1901) — немецкий политик.
 Аккерман, Клаус (род. 1946) — немецкий футболист.
 Аккерман, Конрад Эрнст (1712—1771) — немецкий актёр.
 Аккерман, Крис (1919—2011) — нидерландский футболист.
 Аккерман, Кристиан (1670—1710) — эстонский скульптор и резчик по дереву XVII—XVIII веков.
 Аккерман, Луиза-Викторина (1813—1890) — французская поэтесса.
 Аккерман, Макс (1887—1975) — немецкий художник, график.
 Аккерман, Рита (род.1968) — американская художница венгерского происхождения.
 Аккерман, Рихард (1858—1925) — немецкий филолог, литературовед.
 Аккерман, Розмари (род. 1952) — немецкая легкоатлетка.
 Аккерман, Ронни (род. 1977) — немецкий двоеборец.
 Аккерман, София Шарлотта (1714—1792) — немецкая актриса.
 Аккерман, Франц (род. 1963) — немецкий художник.
 Аккерман, Эрих (1920—2007) — немецкий органист.
 Аккерман, Ян (род. 1946) — нидерландский гитарист.
 Аккерман, Янис (1897—1972) — американский авиаконструктор латышского происхождения.

См. также 
  — латышская фамилия.
 Аккерманская крепость — средневековая крепость в городе Белгород-Днестровский.
 Аккермановка — поселок около города Новотроицк в Оренбургской области.